Horst Wruck – ex calciatore tedesco orientale
 Julian Wruck – discobolo australiano
 Wolfgang Wruck – calciatore tedesco orientale